Āydūghmūsh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Āydūghmūsh (ort i Iran), Östazarbaijan, 
 Rūdkhāneh-ye Āydūghmūsh (vattendrag i Östazarbaijan), 

Robotskapade Iranförgreningar